Российский актёр Мохамед Абдель Фаттах 1978 года рождения
 Египетский шоссейный велогонщик Абдель Фаттах, Мохамед 1976 года рождения.

Примечания